Rejon biłohirski (obwód chmielnicki)
 Rejon biłohirski (Krym)